

Елк-Гроув — місто, штат Каліфорнія
 Елк-Гроув — місто, штат Вісконсин